Коатлан дел Рио има више значења:

 Општина Коатлан дел Рио (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Коатлан дел Рио (Коатлан дел Рио, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику